Ри́ча — название нескольких географических объектов:
 Рича — село в Агульском районе Дагестана, Россия.
 Ричи, или Рича — озеро на границе Браславского района Витебской области Белоруссии и Деменской волости Даугавпилсского края Латвии.

См. также 
 Рыча